Nabina puede referirse a:

 el nombre común de la planta Brassica napus; o 
 el nombre común de la planta Brassica rapa.